Le championnat 1994-1995 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par le VEU Feldkirch.

Saison régulière 
Poule de qualification
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe devant jouer la phase de maintien

Poule finale
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Poule de maintien
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe devant jouer le barrage de relégation

Séries éliminatoires

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Barrage de relégation 

Zeltweg se maintient, Zell am See est relégué.

Classement 
 VEU Feldkirch
 EC VSV
 EC Graz
 EC KAC
 EC Ehrwald
 EHC Lustenau
 Kapfenberger SV
 CE Wien
 EV Zeltweg
 EK Zell am See

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 
 Alpenliga

1994-1995
Hockey sur glace en 1994
Hockey sur glace en 1995
Sport en Autriche en 1994
Sport en Autriche en 1995